Reinigen, het eenmalig of periodiek reinigen (schoonmaken) van een object (bijvoorbeeld een huis of kantoorgebouw)
Reiniging (religie), de fysieke of spirituele reiniging die binnen veel religies te vinden is